Память сердца:

 «Память сердца» — крылатое выражение поэта Константина Батюшкова (1816 год)
 «Память сердца» — романс Михаила Глинки на слова Батюшкова.
 «Память сердца» — советский фильм 1958 года режиссёра Татьяны Лиозновой.
 «Память сердца» — советская пьеса 1969 года драматурга Александра Корнейчука.
 «Память сердца» — российский сериал 2014 года

Примечания